Op de 118e vrouweneditie van de US Open in 2004 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 30 augustus tot en met 12 september 2004.

De als eerste geplaatste titelverdedigsters, Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez prolongeerden hun titel. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Russische koppel Svetlana Koeznetsova en Jelena Lichovtseva in twee sets. Het was hun 25e gezamenlijke titel, waarvan zeven in de grandslamtoernooien. Ruano Pascual had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suárez tien.

De Belgische Els Callens en haar Hongaarse partner Petra Mandula waren zestiende op de plaatsingslijst. Zij sneuvelden al in de eerste ronde.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2004